Пётр Бестужев:
 Бестужев, Пётр Александрович (1804—1840) — декабрист, участник Кавказских войн.
 Бестужев, Пётр Михайлович (1664—1743) — российский государственный деятель.